У́лица Жо́лио-Кюри́ — название улиц в честь Фредерика Жолио-Кюри в различных странах мира.

Болгария 
 Улица Жолио-Кюри в Софии

Россия 
 Улица Жолио-Кюри в Дубне
 Улица Жолио-Кюри в Обнинске

Украина 
 Улица Жолио-Кюри в Одессе